Itamar Lima é um ator e diretor de cinema brasileiro, nascido na cidade de Cantanhede, mas radicado para Bela Vista do Maranhão.

Filmografia

Longa-metragens

 Rio Grajaú 2 (2014)
 No Tempo da Besteira (2013)
 Rio Grajaú entre a vida e a morte (2008)

Como ator
Rio Grajaú entre a vida e a morte ....Ramaty
No Tempo da Besteira .... Mané
Todo Mundo em Crise  .... Padre Severino
A Lenda de Jusciléia ....Pescador

Cineastas do Brasil
Naturais de Cantanhede (Maranhão)